Ададу́ров, Адоду́ров — русская фамилия.

Известные носители 
 Ададуров, Алексей Петрович (1758—1835) — тайный советник, герольдмейстер, шталмейстер, управляющий придворной конюшенной конторой Двора Его Величества, воспитатель Александра I, сенатор и кавалер.
 Ададуров, Василий Васильевич (1765—1845) — генерал эпохи наполеоновских войн.
 Адодуров, Василий Евдокимович (1709—1780) — куратор Московского университета, герольдмейстер.
 Ададуров, Иван Евграфович (1841—1907) — инженер путей сообщения, председатель правления Рязано-Уральской железной дороги.
 Ададуров, Иван Евграфович (1879—1938) — советский учёный-химик, доктор технических наук, профессор, специалист по катализу.
 Ададуров, Николай Евграфович (1836—1910) — инженер путей сообщения, начальник Управления по сооружению Сибирской железной дороги.
 Ададуров, Семён Григорьевич — русский военный деятель; воевода в Дорогобуже в 1608—1609 гг.

Ададурова 
 Ададурова, Анна Петровна — звеньевая колхоза «Ленинским шляхом» Ореховского района Запорожской области, Герой Социалистического Труда.

Примечания